El término Eolo puede hacer referencia a:

Eolo, nombre de diversos personajes mitológicos;
Monte Eolo, monte de la Antártida;
Monte Eolo, monte de Vermont, EE. UU.;
Eolo (navío), navío español del siglo XVIII;
Eolo Pons, pintor argentino.
Clase Eolo, tipo de buques de la II República Española.
Eolo (Disney), nombre de uno de los enanitos del cuento Blancanieves y los siete enanitos.
Eolo Parodi, médico y político italiano.
Eolo (motocicleta), marca de motocicletas.
Eolo Capritti, actor italiano (1918).

Derivados 
 Eólida
 Islas Eolias
 Eolia (Misuri)
 Arpa eólica
 Modo eólico
 (396) Eolia, un asteroide.
 Erosión y sedimentación eólica
 Energía eólica
 Aeolosaurus, género de dinosaurios saltasáuridos.
 Aeolosaurini, subfamilia a la que da nombre el género Aeolosaurus.
 Aeolidiella faustina, nudibranquio de Nueva Zelanda.
 Aeoliscus strigatus, el pez navaja.